Armin Helfer (1980) – hockeista su ghiaccio italiano
Martin Helfer (1977) – hockeista su ghiaccio italiano
Renzo Helfer (1914-1991) – politico italiano
Tricia Helfer (1974) – supermodella e attrice canadese